Ayatana kann bezeichnen:
 Āyatana – Ein Begriff aus der buddhistischen Psychologie für die „Zwölf Grundlagen“.
 Ayatana-Projekt – Eine Initiative zur Verbesserung der User Experience innerhalb von Ubuntu.